Lokkisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lokkisaaret (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
 Lokkisaaret (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,11, long 28,60), 
 Lokkisaaret (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Lokkisaaret (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,95, long 29,10), 
 Lokkisaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,41, long 29,47), 
 Lokkisaaret (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,66), 

Robotskapade Finlandförgreningar